Carl Axel Wachtmeister kan avse:

Carl Axel Wachtmeister (1754–1810), en svensk greve, riksdrots och justitiekansler, justitieråd och justitiestatsminister
Carl Axel Wachtmeister (1795–1865), en svensk greve och kammarherre
Carl-Axel Wachtmeister (1871–1935), en svensk greve, diplomat och kammarherre
Carl Axel Wachtmeister (född 1924), en svensk professor

Se även
Wachtmeister